Джованна Арагонская () — имя нескольких представительниц Арагонской династии Трастамара, живших в Италии (Неаполитанское королевство):
 Джованна Арагонская (1455—1517) — королева, дочь Хуана II Арагонского, жена своего кузена Фернандо I Неаполитанского.
  (ок. 1470 1501) — побочная дочь Фернандо I Неаполитанского и Дианы Гуардато, жена Леонардо делла Ровере, герцога Арче и Соры.
  (1477—1510) — дочь Энрико д’Арагона и Полиссены де Чентеллас, жена герцога Амальфи Альфонсо Тодескини-Пикколомини.
 Джованна Арагонская (1502—1575) — дочь Фердинандо д’Арагона, жена Асканио Колонна, герцога Палиано и графа Тальякоццо.
Также в итальяноязычной литературе так может именоваться:
 Хуана Безумная
 Хуана Арагонская